Ashburn kan syfta på:

 Ashburn, Georgia
 Ashburn, Missouri
 Ashburn, Virginia